Le patronyme Andral est dérivé du prénom André.

Patronyme

Andral
 Clotilde Andral (Clotilde Juge dite), actrice française (1854-19..)
 Gabriel Andral (1797–1876), médecin pathologiste français
 Henriette Andral (Henriette Roucole dite), actrice française (1857-19..), mère de Paule Andral
 Louis Andral (1921–2004),  vétérinaire et microbiologiste français 
 Paul Andral (1828–1889), avocat et haut fonctionnaire français
 Paule Andral (Paule Roucole dite), actrice française (1879-1956), fille d'Henriette Andral